Zhotneve puede referirse a:

Zhotneve, localidad del Raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Zhotneve, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).